Микаллеф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Микаллеф, Иан  (род. 1969) — президент Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. 
 Микаллеф, Фрэнсис Джордж Адеодат (1928—2018) — католический прелат, епископ, викарий апостольского викариата Кувейта.